Serena hace referencia a varios artículos:

Véase:

Botánica
 Nombre común del género botánico Haemanthus.

Lugares
 La Serena (desambiguación)

Nombres femeninos